Lamongan peut désigner :
 Lamongan, une ville d'Indonésie ;
 le kabupaten de Lamongan, un kabupaten d'Indonésie ;
 le Lamongan, un volcan d'Indonésie.

Homonymie